Don Camillo und Peppone steht für:

 Don Camillo und Peppone, Hauptfiguren bei Giovannino Guareschi
 Don Camillo und Peppone (Buch), Kurzgeschichtensammlung von Giovannino Guareschi (1948)
 Don Camillo und Peppone (Film), italienisch-französischer Film von Julien Duvivier (1952)
 Don Camillo & Peppone, Musical von Dario Farino und Michael Kunze (2016)

Siehe auch:
 Keiner haut wie Don Camillo, italienischer Film von Terence Hill (1983)